Дрожь земли может означать:

 Дрожь земли (1990) — фантастический триллер, повествующий историю о подземных «монстрах-червях».
 Дрожь земли 2: Повторный удар (1996) — продолжение фильма «Дрожь земли». Фильм ужасов с элементами «чёрной комедии».
 Дрожь земли 3 (2001) — третий фильм серии. Действие фильма происходит через 11 лет после событий первого фильма.
 Дрожь земли 4: Легенда начинается (2004) — приквел к предыдущим фильмам серии, снятый в жанре вестерна, с элементами чёрного юмора.
 Дрожь земли 5: Кровное родство (2015) — сиквел к третьему фильму, продолжающий историю о подземных монстрах-червях.
 Дрожь земли: Холодный день в аду (2018)
 Дрожь земли: Остров крикуна  (2020)

См. также 
 Дрожание
 Землетрясение (значения)
 Земля дрожит